...And Justice for All, un album du groupe de thrash metal Metallica ;
 ...And Justice for All, une chanson du groupe de thrash metal Metallica.